Фи́лип Варуи́нге (; ), также известный как Варуи́нгэ Накая́ма () — кенийский боксёр легчайшей, второй легчайшей и полулёгкой весовых категорий. В середине 1960-х — начале 1970-х годов выступал за сборную Кении: серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр, чемпион Всеафриканских игр, двукратный чемпион Игр Содружества британских наций, победитель многих международных турниров и национальных первенств. В период 1973—1978 боксировал на профессиональном уровне, дважды был претендентом на титул чемпиона мира по версии ВБС. Считается одним из самых успешных боксёров своей страны.

Биография 
Филип Варуинге родился 3 февраля 1945 года в городе Муранга, Центральная провинция. Активно заниматься боксом начал в раннем детстве, проходил подготовку в ныне несуществующем клубе «Накуру», откуда вышли многие знаменитые кенийские боксёры. Первого успеха на международном уровне добился в возрасте семнадцати лет, когда в наилегчайшем весе завоевал бронзовую медаль на Играх Британской империи и Содружества наций в Перте. Два года спустя в полулёгкой весовой категории выиграл чемпионат Африки и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио. На Олимпиаде, тем не менее, уже во втором своём матче на турнире со счётом 0:5 проиграл немцу Хайнцу Шульцу.

В 1965 году Варуинге одержал победу на Всеафриканских играх в Браззавиле, затем по прошествии ещё одного года взял золото на Играх Содружества в Кингстоне и на первенстве Африки в Лагосе. В 1968 году прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Мехико — сумел дойти здесь до стадии полуфиналов, после чего 2:3 уступил мексиканцу Антонио Рольдану, который в итоге и стал олимпийским чемпионом. Варуинге выиграл лишь бронзовую медаль, но, несмотря на это, был признан самым техничным боксёром Олимпиады и получил Кубок Вэла Баркера. Позже боксировал на Играх Британского Содружества наций 1970 года в Эдинбурге, где вновь занял первое место. Оставаясь в числе лидеров кенийской национальной сборной, ездил представлять страну на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Сумел выйти в финал, однако в решающем матче со счётом 2:3 проиграл советскому боксёру Борису Кузнецову.

Получив серебряную олимпийскую медаль, кениец решил попробовать себя среди профессионалов и для этой цели эмигрировал в Японию, где стал выступать под именем Варуингэ Накаяма. Дебютировал в профессиональном боксе в июле 1973 года, победив по очкам опытного японца Кимио Синдо. Тем не менее, первое время его карьера в новом амплуа складывалась не очень удачно: в девяти матчах только четыре победы. Однако с течением времени Варуинге всё же одолел нескольких действительно сильных соперников, завоевал титул чемпиона Японии во втором легчайшем весе и весной 1976 года получил шанс побороться с панамцем Ригоберто Рьяско за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (ВБС). Варуинге побывал в нокдауне в четвёртом и седьмом раундах, а в девятом рефери остановил бой, засчитав ему технический нокаут.

После этого поражения Варуинге дважды защитил сохранившийся у него титул чемпиона Японии и спустился в легчайший вес, чтобы вновь сразиться за чемпионский пояс ВБС. На сей раз его соперником стал непобеждённый мексиканец Карлос Сарате — действующий многолетний чемпион легко расправился с кенийцем, отправив его в нокаут уже в четвёртом раунде. Впоследствии Филип Варуинге продолжал выходить на ринг вплоть до 1978 года, однако большинство поздних матчей проиграл, в частности, уступил пояс японского чемпиона новому претенденту Ю Касахаре. Всего в профессиональном боксе провёл 25 боёв, из них 14 окончил победой (в том числе 6 досрочно), 10 раз проиграл, в одном случае была зафиксирована ничья.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Кении
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1964 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года